Die Liste der Mitgliedsverbindungen des MKV ist eine Gesamtaufstellung aller derzeit existierenden Mitgliedsverbindungen im Mittelschüler-Kartell-Verband.

Burgenland

Kärnten

Niederösterreich

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

Weblinks 
 Übersicht auf der Seite des MKV
 Übersicht der Wiener MKV Verbindungen auf der Seite des Wiener Stadtverbands

!
Liste (Studentenverbindungen)
Liste (christliche Organisationen)
Liste (Katholizismus)